Čak 22 papa i protupapa rimokatoličke crkve su za svoje papinsko ime uzeli ime Ivan:

 Papa Ivan I.
 Papa Ivan II.
 Papa Ivan III.
 Papa Ivan IV.
 Papa Ivan V.
 Papa Ivan VI.
 Papa Ivan VII.
 Protupapa Ivan VIII.
 Papa Ivan IX.
 Papa Ivan X.
 Papa Ivan XI.
 Papa Ivan XII.
 Papa Ivan XIII.
 Papa Ivan XIV.
 Papa Ivan XV.
 Protupapa Ivan XVI.
 Papa Ivan XVII.
 Papa Ivan XVIII.
 Papa Ivan XIX.
 Papa Ivan XXI.
 Papa Ivan XXII.
 Papa Ivan XXIII.

Greškom je preskočeno ime Ivan XX.

Vidi još 
 Papa Ivan Pavao

Ivan